YGR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Îles-de-la-Madeleine (Québec), (Canada)
 ygr – codice ISO 639-3 della lingua yagaria